Зернове́  (до 1945 року — Якуб; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.